Grand Prix Turcji 2006 – czternasta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Lista startowa

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|6
| Felipe Massa
|1-39, 44-58
|align="center"|54
|-
|align="center"|5
| Michael Schumacher
|40-43
|align="center"|4
|}

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy 

2006
2006 w Formule 1
2006 w Turcji